Tadzsikisztan